Kornacher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Friedrich Kornacher (1808–1857), deutscher Landschaftsmaler, Radierer und Fotograf
 Georg Christoph Kornacher (1725–1803), Bürgermeister von Heilbronn in der Zeit 1784 bis 1802
 Lisette Kornacher (1773–1858), Heilbronner Bürgermeisterstochter, in der einige Heilbronner Stadtgeschichtsforscher früher das Vorbild für Kleists Käthchen von Heilbronn sahen